DeBrusk ist der Familienname folgender Personen:

 Jake DeBrusk (* 1996), kanadischer Eishockeyspieler
 Louie DeBrusk (* 1971), kanadischer Eishockeyspieler und Sportkommentator